Kerpen (Noordrijn-Westfalen), Duitse plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Kerpen (Eifel), Duitse plaats in de deelstaat Rijnland-Palts